Soulan est une commune française de l'Ariège
 le soulan ou soulane est un terme géographique pyrénéen qui indique les versants d'une vallée de montagne qui bénéficient de la plus longue exposition au soleil (synonyme : adret dans les Alpes).

Voir aussi 
 Soulane
 Saint-Soulan, commune française du Gers
 Saint-Lary-Soulan, commune française des Hautes-Pyrénées